— японский политический и государственный деятель. Родился в семье небогатого самурая. Генерал. Военный преступник.

Биография 
В 1888 году окончил Императорский университет в Токио. Направлен на работу в Министерство юстиции Японии. Прославился как борец с коррупцией. Затем занимал должности, последовательно: Председателя Верховного суда Токио, прокурора при Верховном суде Японии. В 1910 году избран ректором Императорского университета в Токио. В 1911 вице-министр Министерства юстиции.

В 1920 году стал вице-президентом Тайного Совета. В 1921 году выбран Председателем Верховного суда Японии. Председатель националистического Общества государственных основ.

В 1923 году он был назначен Министром юстиции Японии и оставался в этой должности до 1924 года. В 1924 году назначается председателем Палаты пэров Японского парламента. В 1936 году становится председателем Тайного совета и остаётся в этой должности до 1939 года.

В 1939 году был избран премьер-министром Японии, но в этом же году уходит в отставку. Затем недолгое время занимает пост Министра иностранных дел. После, с 1940 по 1941 год Министр внутренних дел. Затем с 1945 года вновь председатель Тайного совета.

После Второй мировой войны, в 1946 году арестован, осуждён на Токийском процессе на пожизненное заключение. В начале 1952 года был амнистирован, и через полгода скончался по естественным причинам.

Литература 
 Bix, Herbert B. Hirohito and the Making of Modern Japan. — Harper Perennial, 2001. — ISBN 0-06-093130-2.
 Brendon, Piers. The Dark Valley: A Panorama of the 1930s. — Vintage; Reprint edition (2002). — ISBN 0-375-70808-1.
 Frank, Richard B. Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. — Penguin (Non-Classics); Reissue edition (2001). — ISBN 0-14-100146-1.
 Sherman, Christine. War Crimes: International Military Tribunal. — Turner Publishing Company, 2001. — ISBN 1-56311-728-2.
 Wolferen, Karel van. The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateless Nation. — Vintage; Reprint edition, 1990. — ISBN 0-679-72802-3.

Выпускники Токийского университета
Министры иностранных дел Японии
Министры юстиции Японии
Министры внутренних дел Японии
Участники Второй мировой войны
Осуждённые Токийским процессом
Осуждённые международными судами на пожизненное заключение
Юристы Японии